Domnești (Argeș) ;
 Domnești (Ilfov) ;